Стависки може да се отнася за:

 Александър Стависки, крупен измамник, забъркал Аферата Стависки във Франция;
 Максим Стависки, български състезател по фигурно пързаляне;
 Стависки, френски филм за Аферата Стависки;
 Стависки, град в Полша;